Амбруа́з () — французское имя, дававшееся в честь Св. Амвросия Медиоланского.

Имя 
 Амбруаз Нормандский (ум. 1199) — французский хронист и трувер, биограф Ричарда Львиное Сердце.
 Амбруаз Паре (1510—1590) — французский врач-хирург и анатом.
 Амбруаз Тома (1811—1896) — французский оперный композитор.
 Амбруаз Воллар (1866—1939) — французский торговец произведениями искусства, меценат и издатель.

Фамилия

Примечания